Mils kan syfta på:

Mils – en streckindelning inom NATO och Sverige,  se streck (vinkelenhet)
Mils, Tyrolen

Se även
Mils bei Imst
Mills